Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w 2002 zawierał trzy konkurencje mężczyzn oraz trzy kobiet.

Zestawienie medalistów

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki zawodów

Biathlon na zimowych igrzyskach paraolimpijskich
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Salt Lake City 2002